Ю́нас У́льссон ()

Відомі носії:
 Юнас Ульссон (футболіст, 1970)
 Юнас Ульссон (футболіст, 1983)
 Юнас Ульссон (хокеїст)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок
Шведські прізвища